Стати́ра (, Statira, др. имя Барсина, ок. 346 — 323 гг. до н. э.) — старшая дочь персидского царя Дария III и жена Александра Великого.

Арриан называет дочь Дария Барсиной, все остальные античные авторы именуют её Статирой. Считается, что Барсина — это девичье имя, а после свадьбы её, как водится у македонских царей, переименовали в Статиру в честь её умершей матери, любимой жены Дария. Основания для такого предположения разумны, обычно персы называли своих детей именами не родителей, а предков. Имя Статира, по-видимому, имеет индоевропейские корни, означает «звезда» (, , ).

Возраст Статиры можно оценить следующим образом. Когда её с семьёй Дария осенью 333 до н. э. захватили македоняне, победившие в битве при Иссе, Статиру с сестрой именуют «девушками изумительной красоты» и «девушками на выданье». В то же время Статиру обещали в жёны сатрапу Мазею, однако не успели отдать, видимо, по причине несовершеннолетия. Статире в 333 до н. э. должно быть 13—14 лет.

По описанию Диодора и Курция, победившие македоняне после битвы грабили персидский обоз, не церемонясь с оставшимися женщинами:

Палатка семьи Дария тоже была разграблена, хотя царское достоинство позволило им избежать худшего. На следующий день Александр нанёс визит к матери Дария и восстановил все утраченные привилегии, вернул все драгоценности и слуг. Он даже обещал позаботиться о замужестве Статиры и её сестры. Дальнейший путь семья Дария проводит в обозе македонской армии.

Дарий послал Александру предложение взять Статиру в жёны, а в приданое все земли к западу от реки Галис. Македонский царь не согласился, не желая принимать то, чем и так обладает. Примерно в 331 до н. э. скончалась мать Статиры, тоже Статира, при неясных обстоятельствах (см. здесь). Дарий вновь обратился к Александру с предложением взять в жёны Статиру и все земли к западу уже от реки Евфрат. Кроме того он предлагал 30 тысяч талантов за 3 человек, свою мать и двух дочерей, оставляя своего 8-летнего сына Оха в качестве заложника.

Александр снова отказался: «…Он [Дарий] оказывает мне много почёта, предпочитая меня в качестве зятя Мазею» (Курций);
«Он [Александр] не нуждается в деньгах Дария и не примет вместо всей страны только часть её: и деньги, и вся страна принадлежат ему. Если он пожелает жениться на дочери Дария, то женится и без согласия Дария» (Арриан). Ответ был продиктован не самонадеянностью молодого полководца, но трезвым расчетом. Вскоре, осенью 331 до н. э., Дарий окончательно был разбит в битве при Гавгамелах, преследуемый по пятам, бежал, и вскоре погиб от рук своего сатрапа Бесса. Несостоявшийся жених Статиры Мазей сдаёт вверенный ему Вавилон, но тут же получает его вновь из рук Александра. В 328 до н. э. он умирает своей смертью.

После Гавгамел Александр посылает мастериц и материалы Сисигамбис, матери Дария, чтоб та выучила внучек рукодельному мастерству, тем самым страшно обидев её. Оказывается, для знатных персидских дам работа с шерстью являлась страшным унижением. Оставив семью Дария в Сузах, Александр бросился завоёвывать новые неизведанные земли на востоке. Назад в Сузы он вернулся только через 6 лет, в 324 до н. э.

После возвращения из похода Александр неожиданно женился на Статире, которой шёл уже, вероятно, 21-й год, а заодно на Парисатиде, младшей дочери другого персидского царя, Артаксеркса III. Сестру Статиры, Дрипетиду, Александр отдал в жёны близкому другу Гефестиону. Никто из авторов не описывает невест, всем запала в память роскошь и масштабы торжеств. Одновременно с Александром сыграли свадьбу ещё около ста приближенных, а по слухам 10 тысяч простых македонян переженились на местных женщинах. Александр окончательно принял решение осесть в центре Персидской империи и породниться с персидской царской кровью, приняв местный образ жизни.

Но уже через год, в 323 до н. э. он скончался, оставив Статиру вдовой. Её бабка Сисигамбис уморила себя после смерти своего покровителя и защитника, как будто предчувствовала, что наступает новая эпоха, где смерть витает над всеми, причастными к царскому дому (см. список семьи Александра). Статира в 323 до н. э. пала первой жертвой в длинной череде убийств и казней, истребивших полностью всю македонскую династию Аргеадов. По словам Плутарха, Роксана, первая жена Александра, «до крайности ревнивая и страстно ненавидевшая Статиру, …при помощи подложного письма заманила её и её сестру к себе, обеих убила, бросила трупы в колодец и засыпала землёй».

См. также 
 Александр III Великий
 Сподвижники Александра Великого
 Женщины Александра Великого

Примечания

Литература 
 Арриан. Поход Александра

Ахемениды
Царевны державы Ахеменидов
Любовницы Александра Македонского
Жёны Александра Македонского